Krzysztof Walczak ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Walczak (Historiker) (* 1950), polnischer Historiker und Bibliothekswissenschaftler 
 Krzysztof Walczak (Fußballspieler) (* 1963), polnischer Fußballspieler 
 Krzysztof Walczak (Politiker) (* 1994), deutscher Politiker (AfD)